Dhristaketu (Sanskrit  ) ist in der indischen Mythologie:

 Dhristaketu (Chedi), König von Chedi, Verbündeter der Pandavas in der Mahabharata
 Dhristaketu (Kekeya), König von Kekeya, Verbündeter der Pandavas 
 Dhristaketu (Sohn des Dhrishtadyumna)
 Dhristaketu (Sohn des Satyadhriti)
 Dhristaketu (Sohn des Nriga)